The Hardest Part – singolo dei Blondie del 1980
 The Hardest Part – singolo dei Coldplay del 2006
 The Hardest Part – album di Noah Cyrus del 2022